Disco Inferno kan syfta på:

 Disco Inferno (musikalbum av The Trammps) – ett disco-album från 1976 inspelat av gruppen The Trammps
 Disco Inferno (sång av The Trammps) – en sång från disco-albumet ovan spelad i långfilmen Saturday Night Fever
 Disco Inferno (sång av 50 Cent) – en sång från 2004 skriven av rap-artisten 50 Cent
Disco Inferno (musikgrupp) – en musikgrupp från slutet av 1980-talet